Jill (voornaam)
 Jill (televisieprogramma), een kinderprogramma op Zapp
 Jill (2022), een Amerikaanse film uit 2022 
 Jill Schirnhofer, de presentatrice van dit programma, in de volksmond beter bekend als Jill
 het hoofdpersonage uit de gamereeks Jill of the Jungle uit 1992